Die Kraftwerke in Spanien werden sowohl auf einer Karte als auch in Tabellen (mit Kennzahlen) dargestellt. Die Liste ist nicht vollständig.

Installierte Leistung und Jahreserzeugung 
Laut CIA verfügte Spanien im Jahr 2020 über eine (geschätzte) installierte Leistung von 115,837 GW; der Stromverbrauch lag bei 233,267 Mrd. kWh. Der Elektrifizierungsgrad lag 2020 bei 100 %. Spanien war 2020 ein Nettoimporteur von Elektrizität; es exportierte 14,649 Mrd. kWh und importierte 17,928 Mrd. kWh.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zum Anteil der einzelnen Kraftwerkstypen an der installierten Leistung:

Karte

Kernkraftwerke 

Mit Stand Januar 2023 werden in Spanien an 5 Standorten 7 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 7123 MW betrieben; 3 Blöcke an 3 Standorten mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 1067 MW wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1969 in Betrieb.

In Spanien wurden 2011 in Kernkraftwerken insgesamt 55,1 Mrd. kWh (Netto) erzeugt; damit hatte die Kernenergie einen Anteil von 20 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Im Jahr 2021 wurden 54,087 Mrd. kWh erzeugt; damit betrug ihr Anteil 20,8 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Solarkraftwerke

Wärmekraftwerke

Wasserkraftwerke 

In Spanien gibt es zahlreiche Wasserkraftwerke. 2008 lag ihre installierte Leistung bei 19.015 MW, das waren 20,1 % der installierten Gesamtleistung von 94.761 MW. In regenreichen Jahren kann ihre Jahreserzeugung 40 Mrd. kWh überschreiten, während sie in trockenen Jahren weniger als 25 Mrd. kWh beträgt. In der Tabelle sind die Wasserkraftwerke aufgeführt, die eine installierte Leistung von mehr als 100 MW haben.

Windparks 

Ende 2021 waren in Spanien Windkraftanlagen (WKA) mit einer installierten Leistung von 24.497 MW in Betrieb.

Weblinks

Siehe auch 
 Liste der Kraftwerke auf den Balearischen Inseln

Anmerkungen

Einzelnachweise 

 
Spanien
Kraftwerke Spanien